Scott (motorfiets)
Scott Sports, fabrikant van sportartikelen

Plaatsen in de VS:
Scott (Arkansas)
Scott (Ohio)
Scott (Louisiana)
Scott City (Kansas)
Scott City (Missouri)
Scott Air Force Base

In Canada:
Scott (Canada)